Серге́й Миха́йлович Голи́цын
 Голицын, Сергей Михайлович (1727—1806) — действительный тайный советник.
 Голицын, Сергей Михайлович (1774—1859) — придворный и общественный деятель.
 Голицын, Сергей Михайлович (1843—1915) — директор Голицынской больницы.
 Голицын, Сергей Михайлович (1909—1989) — русский советский писатель, военный строитель, мемуарист.